Невежкино — название населённых пунктов в России:

 Невежкино — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Невежкино — село в Белинском районе Пензенской области.
 Невежкино — посёлок в Тамалинском районе Пензенской области.
 Невежкино — село в Лысогорском районе Саратовской области.